Harrow – miasto w Australii, w stanie Wiktoria
 Harrow – dzielnica Londynu
 London Borough of Harrow – gmina Wielkiego Londynu
 Harrow Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Harrow Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire